Por Castillo de Alba podemos referirnos a:

Divisiones administrativas 
 Castillo de Alba (Zamora), localidad del municipio de Losacino, provincia de Zamora.

Edificaciones 
 Castillo de Alba (Quirós), en Quirós, Asturias.
 Castillo de Alba (Somiedo), en Somiedo, Asturias.
 Castillo de Alba (León), en la localidad de Llanos de Alba, municipio de La Robla, provincia de León.
 Castillo de Alba de Aliste, en la localidad de Castillo de Alba, municipio de Losacino, provincia de Zamora.